Sportfreunde ist der Name folgender Sportvereine:

 Eisbachtaler Sportfreunde
 Neuköllner Sportfreunde
 Schwimm- und Sportfreunde Bonn 1905
 Sportfreunde 05 Saarbrücken
 Sportfreunde 95 Dortmund
 Sportfreunde Dorfmerkingen
 Sportfreunde 01 Dresden-Nord
 Sportfreunde Eintracht Freiburg
 Sportfreunde Halle
 Sportfreunde Hamborn 07
 Sportfreunde Johannisthal
 Sportfreunde Katernberg
 Sportfreunde Klausberg
 Sportfreunde Köllerbach
 FC Sportfreunde Leipzig
 Sportfreunde Lotte
 Sportfreunde Neukieritzsch
 Sportfreunde Oesede
 Sportfreunde Ricklingen
 Sportfreunde Schwäbisch Hall
 Sportfreunde Siegen
 Sportfreunde Stuttgart
 Vereinigte Breslauer Sportfreunde
 Wiener Sportfreunde

ehemals:
 Sportfreunde Oestrich-Iserlohn, neu: FC Iserlohn 46/49

Sportfreunde bezeichnet außerdem:

 Sportfreunde Stiller, eine deutsche Musikgruppe